Le Grand Prix d'Europe est une course automobile de Formule 1.
 Le Grand Prix d'Europe est une course de vitesse moto.
 Le Grand Prix Freccia d'Europe est une course hippique.
 Le Grand Prix d'Europe était un tournoi de golf.